Henri de La Tour oder Henri de la Tour ist der Name folgender Personen:

* Henri de la Tour (Numismatiker) (1855–1913), französischer Numismatiker und Autor 
 Henri de la Tour-du-Pin (Heinrich Delphin Graf von Vienna; 1296–1328), französischer Geistlicher, Bischof von Passau und von Metz
 Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon (1555–1623), Herzog von Bouillon und Marschall von Frankreich
 Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne (1611–1675), französischer Heerführer
 Henri-Godefroy de La Tour d’Auvergne (1823–1871), französischer Staatsmann
 Henri Oswald de La Tour d’Auvergne (1671–1747), französischer Geistlicher, Erzbischof von Tours